Bogs ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bogs (1896–1989), deutscher Staatsbeamter und Diplomat
 Harald Bogs (* 1938), Professor für Öffentliches Recht
 Jürgen Bogs (* 1947), deutscher Fußballtrainer
 Steffen Bogs (* 1965), deutscher Ruderer
 Tom Bogs (* 1944), dänischer Boxer
 Walter Bogs (1899–1991), deutscher Jurist

Die Abkürzung BOGS steht für Bacterial Overgrowth Syndrome, siehe Bakterielle Übersiedelung der Haut.

Siehe auch:
 Boggs, Box